Nadia steht für:
 Nadja, ein weiblicher Vorname
 Nadia (Distrikt), einen Distrikt in Westbengalen
 Linux Mint 14 Nadia, Codename der Version 14 von Linux Mint

 Sturmtief Nadia, ein Sturmtief Ende Januar 2022

Siehe auch:
 Nadja (Begriffsklärung)